Axess (toegangssystemen), een Oostenrijks bedrijf dat ticket- en toegangssystemen produceert
 Axess magasin, een Zweeds nieuws- en cultuurtijdschrift
 Axess TV, een Zweeds televisiekanaal 
 Axess Vision Technology, een Frans bedrijf dat medische hulpmiddelen produceert

Zie ook 
 Access (doorverwijspagina)